Geum, a gyömbérgyökér latin neve
 Geum, folyó Dél-Koreában